Pulau Panggung (Pulau Panggung), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Kisam Tinggi), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Padang Guci Hilir), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Semendo Darat Laut), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Muara Kelingi), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Luas), een plaats in Indonesië
Pulau Panggung (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing